Piccadilly kan syfta på:

 Piccadilly – en gata i City of Westminster i London
 Piccadilly (skivmärke) – ett brittisk skivmärke
 Piccadilly, South Australia – ort i Australien

Se även
 Piccadilly Circus (olika betydelser)